Saulochgraben ist ein Gewässername:

 Saulochgraben (Biddersbach), rechter Zufluss des Biddersbachs bei Langenzell, Gemeinde Wiesenbach, Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg
 Saulochgraben (Grimming), linker Zufluss der Grimming (zur Enns) unter der Hochmölbinghütte, Gemeinde Wörschach, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sailochgraben, Oberlauf am Hang des Hochwildfeuerbergs des Leimbach (Halbammer), linker Zufluss der Halbammer am Breitenfils bei Peustelsau, Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Saulochgraben (Höllbach), linker Zufluss des Höllbachs (zum Klosterbach, zum Steinenbach, zur Wiese) vor Schlächtenhaus, Gemeinde Steinen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Saulochgraben (Längenbach), linker Zufluss des Längenbachs (zur Mahlspürer Aach, zur Stockacher Aach) bei Oberndorf, Gemeinde Herdwangen-Schönach,  Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Sauloch
 Saulochbach